Ecce homo – motyw w sztuce chrześcijańskiej

Obrazy 
 Ecce Homo – tytuł obrazu Bartolomé Estebana Murilla
 Ecce Homo – tytuł obrazu Caravaggia
 Ecce Homo – tytuł obrazu Adama Chmielowskiego
 Ecce Homo – tytuł obrazu Hieronima Boscha
 Ecce Homo – tytuł fresku Elíasa Garcíi Martíneza
 Ecce Homo – obraz Michaela Willmanna
 Ecce Homo – tytuł obrazu olejnego Wojciecha Weissa (1934)

Literatura 
 Ecce Homo – tytuł autobiograficznego dzieła Fryderyka Nietzschego

Inne 
 Order Ecce Homo – polskie odznaczenie kościelne
 Teatr Ecce Homo – kielecki teatr performance
 Ecce Homo – wyścig górski we Šternberku